Деомидова — женская форма фамилии Деомидов.
 Деомидова, Глафира Владимировна (род. 1929) — советская и российская оперная певица (сопрано).
 Деомидова, Юлия Александровна (род. 1983) — российская биатлонистка, серебряный призёр чемпионата России 2003 года.